Randvere (Kaarma), een plaats in de vroegere Estlandse gemeente Kaarma, provincie Saaremaa, in 2017 herdoopt in Suur-Randvere
 Randvere (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Randvere (Viimsi), een plaats in de Estlandse gemeente Viimsi, provincie Harjumaa